Arke steht für:
 die griechische Göttin Arke (Mythologie)
 die niederländische Tochter des deutschen Touristikunternehmens TUI, vgl. auch TUI Airlines Nederland

Arke ist der Familienname folgender Personen:
 Oskar Arke (1854–1926), deutscher Keramiker, Pionier der elektrotechnischen Porzellanindustrie
 Rainer Arke (* 1947), deutscher Maler und Visualist der klassischen Moderne

Ârĸê ist der Familienname folgender Personen:
 Magtakalât Ârĸê (* 1921), grönländischer Landesrat
 Pia Ârĸê (1958–2007), grönländisch-dänische Künstlerin